Ligusticum („aus Ligurien stammende Pflanze“) steht für:

 die Art Liebstöckel
 verschiedene Apioideae, etwa
 die Gattung Levisticum
 die Gattung Ligusticum